Перес, Матиас ():
 Перес, Матиас (?—1856) — воздухоплаватель.
  (род. 1985) — уругвайский защитник.
 Перес, Матиас Родриго (род. 1994) — парагвайский футболист, защитник клуба «Индепендьенте».
 Перес, Матиас Дамиан (род. 1999) — аргентинский футболист, защитник клуба «Оренбург».
 См. также 
 Матиас, Перес-Гарсиа (род. 1984) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Тигре».